Federico Cristián II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (Augustenburgo, 28 de septiembre de 1765 - ibíd., 14 de junio de 1814) fue un príncipe danés de la Casa de Oldemburgo (línea Augustemburgo). Residió entre la isla de Als y algunos otros palacios (como Sonderborg) en Schleswig.

Primeros años de vida 
Era el hijo mayor del duque Federico Cristián I de Augustenburgo (1721-1794) y su prima la princesa Carlota de Holstein-Plön (1744-1770). Hasta la muerte de su padre tenía el título de príncipe heredero de Augustenburgo. 

Contaba este príncipe con una dosis excepcionalmente alta de sangre danesa en su ascendencia; por ejemplo, sus abuelas materna y paterna y su bisabuela paterna eran condesas de Reventlow, de Danneskjold-Samsøe y de Ahlefeldt-Langeland, respectivamente, por lo tanto estaba estrechamente emparentado con todas las familias importantes de la alta nobleza de Dinamarca. El lado negativo fue que su ascendencia era muy "condal" en lugar de incluir princesas y duquesas de pequeños Estados alemanes, como era costumbre con la familia real de Oldemburgo. Por este motivo su familia era vista con una categoría algo menor que la de los gobernantes de los pequeños Estados de Alemania, que constituían el estándar del alto rango.

Matrimonio e hijos
A pesar de ello a los 20 años de edad contrae matrimonio en 1786 con su prima lejana Luisa Augusta de Dinamarca (1771-1843) de 14 años, hija de la fallecida reinaCarolina Matilde de Gran Bretaña. Luisa Augusta nació durante el matrimonio de la reina con el rey loco Cristián VII de Dinamarca, pero extraoficialmente se sabía que su padre biológico era Johann Friedrich Struensee (a ella se referían como "la petite Struensee"), médico de la corte del rey y regente de facto del país en el momento de su nacimiento. 
 
Los antecedentes del matrimonio del príncipe eran los siguiente: En febrero de 1779, el más importante hombre de Estado de la nación, el ministro Peter Andreas Bernstorff, ideó un ingenioso plan para casar a la joven princesa, algo que se acostumbraba hacer cuando los niños reales eran sospechosos de no haber sido engendrados por sus padres nominales, sino por una relación ilícita de la madre: Concertar su matrimonio tempranamente con otro miembro de la misma casa real para que, si un eventual hijo varón suyo heredara el trono algún día, hubiera la certeza que tuviera sangre real de la casa gobernante. Este plan tuvo dos efectos positivos: conectar las dos líneas de la casa real danesa, Oldemburgo y Augustemburgo, y prevenir el matrimonio de la princesa con el heredero al trono de Suecia (aunque este riesgo era bastante lejano, pues los príncipes suecos tenían más de veinte años que ella, y su primo hermano, el futuro Gustavo IV Adolfo, nació cuando ella tenía siete años). 

Los acuerdos vinculantes se hicieron en 1780, y en la primavera de 1785, el joven Federico Cristián llegó a Copenhague. El compromiso se anunció, y un año más tarde, el 27 de mayo de 1786, la boda se celebró en el palacio de Christiansborg. 

Habitó con su familia en dicho palacio durante varios años hasta su incendio en 1794; a la muerte de su padre ese mismo año, heredó sus propiedades y el Ducado. Después de 1794 vivió durante los veranos en la isla de Als y en Gråsten.

Descendencia
 Carolina Amalia (1796-1881), casada en 1815 con el futuro Cristián VIII de Dinamarca, murió sin descendencia con el título de reina viuda de Dinamarca. 
 Cristián Augusto, duque de Augustenburg (1798-1869), duque de Holstein-Sonderburg-Augustenburg, figura central en la cuestión de la Schleswig-Holstein de 1850 y 1860. Se casó en 1820 con la condesa Luisa Sofía de Danneskjold-Samsøe (1797-1867), pertenececiente a una rama bastarda de la Casa de Oldemburgo. 
 Federico Emilio Augusto, príncipe de Noer (1800-1865). Casado en 1829 con su concuñada, la condesa Enriqueta de Danneskjold-Samsøe (1806-1858).

Últimos años de vida
Con los años se desarrolló un conflicto entre él y su cuñado Federico VI de Dinamarca con respecto a los ducados gemelos de Schleswig-Holstein y el dominio de Sonderborg, y su esposa permaneció fiel a la Casa Real Danesa. 

En 1810 su hermano menor Carlos Augusto de Augustenburgo fue elegido príncipe heredero al trono de Suecia para suceder a Carlos XIII, pero murió durante la primavera. Pronto, el propio duque intentó ser elegido como sucesor al mismo trono, pero Jean-Baptiste Bernadotte, mariscal de Francia, resultó ser el elegido. Su esposa se opuso al asunto sueco y trabajó activamente para socavar las oportunidades del duque. 

Su relación finalmente fracasó y Federico Cristian trató de limitar legalmente su influencia sobre el futuro de los niños. 

Murió el 14 de junio de 1814 y fue sucedido por su hijo mayor, Cristián Augusto, duque de Augustenburg de 16 años. Luisa Augusta se encargó de las propiedades de Augustenborg y la crianza de los niños. En 1820 su hijo y heredero regresó de una gira por el extranjero y tomó posesión de su herencia.

Ancestros

Referencias 
 Olaf Klose: Friedrich Christian II. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 5, Duncker & Humblot, Berlín 1961, ISBN 3-428-00186-9, p. 585 f.
 Lorentzen: Friedrich Christian II. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 8, Duncker & Humblot, Leipzig 1878, pp. 24-31.
 Pauline zur Lippe, Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, Paul Rachel (Hrsg.): Briefe aus den Jahren 1790–1812. Leipzig 1903 (LLB Detmold).
 genealogy.euweb.cz

Enlaces externos 

Nobles de Dinamarca del siglo XIX
Casa de Augustenburg
Iluminados de Baviera
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg